Boby Lapointe peut faire référence à :

 Boby Lapointe (1922-1972), chanteur français ;
 Printival Boby Lapointe, festival de musique français créé en 2000 à Pézenas dans de département de l'Hérault.
 (27968) Bobylapointe, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.